Трейден — многозначный термин.

Фамилия 
 Трейден, Иван фон — русский военный деятель, комендант Кёнигсберга во время Семилетней войны.
 Трейден, Леонтий Иванович — Георгиевский кавалер; генерал-майор; № 1834; 26 ноября 1807.
 Трейден, Христофор Иванович фон — Георгиевский кавалер; премьер-майор; № 37 (38); 22 сентября 1770.

Топоним 
 Трейден — замок Трейден.